Le nom Macy fait référence à :

Patronymes 

 Bill Macy (1922-2019), acteur américain ;
 Joanna Macy (1929-), auteure américaine ;
 Kyle Macy (1957-), un joueur de basket-ball américain ;
 Rowland Hussey Macy (1822-1877), homme d'affaires américain, fondateur de la chaîne de magasins Macy's ;
 William H. Macy (1950-), acteur et réalisateur américain ;
 Kate Macy Ladd (1863-1945), une philanthrope américaine.

Toponyme 

 Macy, une commune de l'État de l'Indiana

Autre 
 Les Conférences Macy, réunirent dans les années 1940 à 1950 à New York, un groupe de scientifiques afin d'édifier une science générale du fonctionnement de l'esprit.

Voir aussi